Boomer bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boomer (North Carolina), im Wilkes County
 Boomer (Tennessee), im Cocke County
 Boomer (West Virginia), im Fayette County

Sonstiges:
 Name für die ersten Kolonisten in den Unassigned Lands, in der Mitte des heutigen Oklahoma
 kurz für Baby-Boomer, die geburtenstarke Nachkriegsgeneration und deren Mitglieder
 der Name des Hundes aus der Serie Boomer, der Streuner
 das Rufzeichen für Sharon Valerii aus der Serie Battlestar Galactica
 im Jargon der US-Marine die Bezeichnung für ein U-Boot mit ballistischen Raketen

Personen:
 Linwood Boomer (* 1955), kanadischer Fernsehproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler

Siehe auch:
 Boomer Township
 OK Boomer